Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2004 года прошёл с 14 по 18 июля на стадионе Stade Alphonse Massemba-Débat в Браззавиле, Конго.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания
African Championships – Day One. IAAF (2004-07-15). Retrieved on 2010-11-29.
African Championships – Day Two . IAAF (2004-07-16). Retrieved on 2010-11-29.
African Championships – Day Three . IAAF (2004-07-17). Retrieved on 2010-11-29.
African Championships - Final Day - Batangdon and Herbert shine . IAAF (2004-07-19). Retrieved on 2010-11-29.

Ссылки
Призёры 
Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Июль 2004 года
Чемпионаты Африки в 2004 году
2000-е годы в Республике Конго
Браззавиль
Спорт в Республике Конго